Egas ist der Familienname folgender Personen:

 Camilo Egas (1889–1962), ecuadorianischer Kunstmaler
 Cees Egas (1913–2001), niederländischer Politiker (SDAP/PvdA)
 Enrique Egas († 1534), spanischer Architekt und Bildhauer 

Siehe auch:
 Egas Moniz